Belle Vale – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside
 Belle Vale – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands